Quem Ousa Vence, do inglês Who Dares Wins, em latin; Qui audet adipiscitur, em francês; Qui ose gagne, em alemão; Wer wagt, gewinnt, em polaco; Kto ryzykuje, wygrywa, é o lema de nove unidades de elite das forças especiais ao redor do mundo.

Nações e Unidades 

Lemas
Forças especiais